Аудакс:

 «Аудакс Итальяно» — чилийский футбольный клуб из пригорода Сантьяго Ла-Флорида.
 «Аудакс Рио» — бразильский футбольный клуб из города Сан-Жуан-ди-Мерити, штата Рио-де-Жанейро.